Januariopstand (Rusland), een opstand in Polen, Litouwen, de Oekraïne, Wit-Rusland en delen van West-Rusland tegen het Russische Keizerrijk, die duurde van 1863 tot 1865
 Januariopstand van 1933, een opstand in Spanje in januari 1933 die drie weken duurde